Van der Poel :

 Adrie van der Poel (1959-), coureur cycliste néerlandais
 Egbert van der Poel (1621-1664), peintre néerlandais
 Jacques van der Poel (1963-), coureur cycliste néerlandais
 David van der Poel (1992-), coureur cycliste néerlandais
 Mathieu van der Poel (1995-), coureur cycliste néerlandais
 Nils van der Poel (1996-), patineur de vitesse suédois